1947 год в театре

События 
 Во Франции, в Авиньоне впервые проходит Авиньонский фестиваль.
 6 ноября — спектаклем «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова открылся Калининградский областной драматический театр

Премьеры 
 В театре «Барримор» (США) впервые поставлена пьеса Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“».
 28 июля — премьера балета «Хрустальный дворец» в постановке Джорджа Баланчина, Парижская опера. 
 17 декабря — премьера балета Анри Соге «Миражи», постановка Сержа Лифаря, сценарий и оформление Адольфа Кассандра, Парижская опера.

Деятели театра

Родились 
 8 января, Ленинград — актриса театра и кино Марина Неёлова.
 27 января — актёр театра и кино Александр Болонин.
 14 февраля, Копенгаген — артистка балета и хореограф Динна Бьёрн.
 15 февраля, Нью-Йорк — американская киноактриса Мариса Беренсон.
 17 февраля — актёр театра и кино, педагог Семён Сытник.
 18 февраля, Ленинград — балетмейстер Дмитрий Брянцев.
 24 февраля, Ставрополь — актриса Анна Овсянникова.
 24 февраля, гарнизон Нойштрелиц — актриса Елена Соловей.
 24 февраля, Ленинград — театральный функционер Юрий Шварцкопф.
 24 февраля, Лос-Анджелес — актёр и режиссёр Эдвард Джеймс Олмос.
 27 февраля, Москва — актёр, режиссёр и педагог Авангард Леонтьев.
 28 февраля, Ленинград — актриса театра и кино Татьяна Васильева.
 2 марта, Рига — актёр театра и кино Юрий Богатырёв.  
 8 марта, Нижегородская обл. — актёр театра и кино, педагог Николай Чиндяйкин.
 14 марта, Ленинград — артистка балета и педагог Елена Евтеева.
 19 марта, Киров — театровед, театральный функционер Владимир Урин.
 21 марта, Прага — танцовщик, один из крупнейших хореографов XX века Иржи Килиан.
 22 марта, Ленинград — артист балета, педагог и балетовед Борис Бланков.
 20 апреля, Сливен (Болгария) — актёр и режиссёр Вячеслав Гвоздков.
 22 июня, Констанца (Румыния) — актриса театра и кино Наталья Варлей.
 30 июня, Свердловск — артист балета и педагог Николай Ковмир.
 4 июля, Коэру (Эстония) — актёр и режиссёр Лембит Ульфсак.
 28 июля, Москва — актёр и режиссёр Алексей Левинский.
 27 августа, Нью-Йорк — американская киноактриса Барбара Бах.
 29 августа, Уфа — артист балета, руководитель Башкирского театра оперы и балета Шамиль Терегулов.
 3 сентября, Москва — режиссёр Пётр Штейн.
 10 сентября, Ростовская обл. — драматург, сценарист и режиссёр Александр Галин.
 19 сентября, Ленинград —  актёр, режиссёр и продюсер Борис Галкин.
 21 сентября, Бугуруслан — актриса театра и кино Ольга Остроумова.
 21 декабря, Казань — актёр театра и кино Виталий Базин.

Скончались 
 16 марта — Нагима Таждарова, татарская советская драматическая актриса. Народная артистка Татарской АССР (1939) и заслуженная артистка РСФСР (1940).
 4 мая, Москва — актёр и театральный режиссёр Пров Садовский.
 21 июля — Йозеф Бергауэр, австрийский актёр, певец.
 6 августа — Ванда Семашко, польская актриса, режиссёр и театральный деятель.
 26 октября — Ион Сава, румынский театральный режиссёр.
 1 декабря, Москва — сценограф и театральный художник Пётр Вильямс.

Примечания

Ссылки